Подлесовка — название населенных пунктов:

Россия 

 Подлесовка — деревня в Томском районе Томской области, ликвидирована в 1980 году.

Украина 
 Подлесовка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Подлесовка — село в Тывровском районе Винницкой области.